Соревнования по стрельбе по движущейся мишени двойными выстрелами среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 9 и 10 июля. Приняли участие 15 спортсменов из четырёх стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований